

Personen 
 Benjamin Franklin Loomis, een Amerikaans amateurfotograaf
 Loomis Museum in Lassen Volcanic National Park
 Ezra Loomis Pound, een Amerikaanse dichter en uitgever
 Frank Loomis, een Amerikaans hordeloper
 Mabel Loomis Todd, een Amerikaans schrijfster en uitgeefster
 Mahlon Loomis, een Amerikaans uitvinder

Plaatsen 
 Loomis (Californië)
 Loomis (Nebraska)
 Loomis (South Dakota)